

Championnat féminin

Groupe A 
 ASPTT Cannes
 Blainville TT
 AS Mulhouse
 ASPTT Paris
 Élan Chevilly-Larue
 SLUC Nancy
 Troyes Omnisports Savinien

Nationale 2